

Sigle 
 American History X – film del 1988

Codici 
 AHX – codice vettore ICAO di Amakusa Airlines